Csehország
 Žiželice, község a Kolíni járásában
 Žiželice, község a Lounyi járásában